Гендельштейн — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гендельштейн, Альберт Александрович (1906—1981) — советский режиссёр и сценарист игрового и документального кино.
 Гендельштейн, Борис Наумович (1924—2017) — российский учёный, авторитетный специалист в области истории западноевропейского искусства и культуры XIX века.